Roman Vopat, född 21 april 1976 i Litvínov, Tjeckoslovakien, är en tjeckisk före detta ishockeyspelare. Han värvades av St. Louis Blues 1994. Vopat började sin karriär i Europa innan flytten till Nordamerika och spel i NHL, för att sedan återvända till Europa. Vopat har bland annat spelat sex säsonger i FM-ligan för Pelicans, Ilves, HIFK och Jokerit. Roman Vopat spelade för Leksands IF i Allsvenskan från 2006 till 2008.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar

Födda 1976
Tjeckiska ishockeyspelare
Spelare i St. Louis Blues
Spelare i Los Angeles Kings
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare i Leksands IF
Män
Levande personer
Personer från Litvínov
Spelare i Peoria Rivermen (1984–1996)
Spelare i Pelicans
Spelare i Ilves
Spelare i HIFK Hockey
Spelare i Jokerit
Spelare i Worcester Icecats
Spelare i Philadelphia Phantoms
Spelare i Prince Albert Raiders
Spelare i Fredericton Canadiens
Spelare i Phoenix Roadrunners (1989–1997)
Spelare valda i NHL Entry Draft 1994
Spelare valda av St. Louis Blues i NHL Entry Draft